Världsmästerskapet i handboll för herrar 1986 spelades i Schweiz i 25 februari-8 mars 1986. Jugoslavien vann turneringen före Ungern och Östtyskland. Turneringen spelades i Aarau, Basel, La Chaux-de-Fonds, Davos, Genève, Luzern, Olten, Sankt Gallen, Solothurn, Winterthur och Zürich.

Spelartrupper

Preliminär omgång

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Huvudturnering
Lag som spelade i samma grupp i den preliminära omgången har resultatet med sig. Dessa resultat är skrivna i kursiv stil.

Grupp 1

Grupp 2

Placeringsmatcher

Spel om trettonde- till sextondeplats

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Final

Slutställning 

1986 i Schweiz
Internationella handbollstävlingar i Schweiz
Handbollssäsongen 1985/1986
1986
Sportevenemang i Bern
Sportevenemang i Genève
Luzern
Sportevenemang i Basel
Basel under 1900-talet
Sportevenemang i Zürich
Zürich under 2000-talet
Sport i Davos
Genève under 1900-talet
Bern under 1900-talet